Desbiens es un apellido común en francés. También puede referirse a:

 Desbiens, ciudad de la provincia de Quebec, Canadá.
 Guillaume Desbiens (1985 - ), deportista quebequés y jugador de hockey sobre hielo.
 Jean-Paul Desbiens (1927 - 2006), escritor, religioso y filósofo quebequés.
 Laurent Desbiens (1969 - ), ciclista francés.
 Patrice Desbiens (1948 - ), poeta y compositor quebequés.